Bukit Timah steht für:
 Bukit Timah, Planungsgebiet (Distrikt) in Central Region (Singapur), Singapur
 Bukit Timah (Hügel), eine Erhöhung in Singapur
 Bukit Timah Canal, eine Verlängerung des Rochor Canal und Rochor River in Singapur
 Bukit-Timah-Reservat, Naturreservat in Singapur
 Bukit Timah (Bodenstation), Satellitenbodenstation im Distrikt Bukit Timah
 Bukit Timah Road, Straße in Singapur